— посёлок в Японии, находящийся в уезде Абута округа Ибури губернаторства Хоккайдо.

Географическое положение 
Посёлок расположен на острове Хоккайдо в губернаторстве Хоккайдо. С ним граничат посёлки Тояко, Куромацунай, Осямамбе, Ранкоси, Нисеко и село Маккари.

Население 
Население посёлка составляет , а плотность —  чел./км².

Символика 
Деревом посёлка считается слива японская, цветком — хризантема.

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт

Посёлки префектуры Хоккайдо
Округ Ибури